Ниже приведён список аэропортов Уругвая, отсортированный по коду ИКАО в алфавитном порядке.

Уругвай, официально Восточная Республика Уругвай () — страна в юго-восточной части Южной Америки. Единственная сухопутная граница Уругвая проходит с Бразилией на севере. На западе лежит река Уругвай, на юго-западе лежит устье Рио-де-ла-Плата, Аргентина находится всего в нескольких минутах езды от берегов любого из этих водоемов, а на юго-востоке лежит южная часть Атлантического океана. Уругвай — вторая самая маленькая страна в Южной Америке, уступая только Суринаму.

Список 
Жирным выделены аэропорты, из которых выполняются регулярные авиарейсы.

Источники 
  Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronaútica (DINACIA)
 
  — includes IATA codes
 World Aero Data: Airports in Uruguay — ICAO codes, airport data
 Great Circle Mapper: Airports in Uruguay — IATA and ICAO codes

 
Аэропорты
Уругвай